Lijst van volken; een lijst van artikelen op Wikipedia over volken en andere bevolkingsgroepen
Volkenlijst (Bijbel); een lijst uit het Bijbelboek Genesis 10